Ravenna bezeichnet

Orte

in Italien
 Ravenna, Hauptstadt der Provinz Ravenna
in Kanada
 Ravenna (Ontario)
in den USA
 Ravenna (Kentucky)
 Ravenna (Michigan)
 Ravenna (Nebraska)
 Ravenna (Ohio)
 Ravenna (Texas)
 Ravenna (Seattle, Washington)

Personen
 Geograph von Ravenna, 7. Jahrhundert
 Giovanni Conversini da Ravenna (1343–1408), italienischer Frühhumanist
 Maximianus von Ravenna (498–556), Erzbischof von Ravenna
 Gino Ravenna (1889–1944), italienischer Turner
 Paolo Ravenna (1926–2012), italienischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Petrus von Ravenna (um 1448–1508), italienischer Rechtswissenschaftler
 Pierfelice Ravenna (* 1938), chilenischer Botaniker 
 Renzo Ravenna (1893–1961), italienischer Anwalt und Podesta
 Verónica María Ravenna (* 1998), argentinische Rennrodlerin
 Walter Ravenna (1922–1985), uruguayischer Politiker

Siehe auch:
 Ravenna Calcio, Fußballverein von Ravenna (Italien)
 Ravenna Creek, ein Fließgewässer in Seattle
 Ravenna (Schiff)
 Ravenna (Schmetterling)
 Ravennaschlucht, schmales Seitental des Höllentals im Schwarzwald, durch das der Bach Ravenna fließt
Ravenna (Netzwerkprotokoll), quelloffenes Audio-over-IP-Übertragungsprotokoll